Премия «Золотой орёл» за лучшую работу звукорежиссёра вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с первой церемонии в 2003 году.

Список лауреатов и номинантов

2000-е

2010-е

Примечания

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую работу звукорежиссёра

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»